ICCB steht für:

 In-Cable Control Box, siehe In-Kabel-Kontrollbox
 Illinois Community College Board
 Institute of Chemistry and Cell Biology, ein Institut der Harvard Medical School
 Insulated Case Circuit Breaker, englische Bezeichnung für einen Leistungsschalter
 Interessengemeinschaft Customer Care Billing, Interessenverbund Deutscher Energieunternehmen
 Internal Change Control Board, siehe Change Control Board
 International Catholic Child Bureau, englisch für das Internationale Katholisches Kinderbüro
 Internet Configuration Control Board, alte Bezeichnung des heutige Internet Architecture Board
 Imperial Camel Corps Brigade, Infanteriebrigade des Britischen Empires im Ersten Weltkrieg

ICCB